Osoby o tym nazwisku:
 Julia Szychowiak − polska poetka
 Mirka Szychowiak − polska poetka